Kalmes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 2000), joueuse luxembourgeoise de football
Willi Kalmes (1899-1993), entrepreneur allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme